Lugngöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lugngölen, sjö i Karlskrona kommun, 
Lugngöl, Småland, sjö i Valdemarsviks kommun, 
Lugngöl, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn